Климяты — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Климяты — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Климяты — деревня в Демидовском районе Смоленской области.